Отман — фамилия. Носители фамилии:

 Отман, Джамал (род. 1986) — швейцарский фигурист, выступающий в одиночном разряде.
 Отман, Евгений Игоревич (известен как Евгений Кисин, род. 1971) — пианист.
 Отман, Франсуа (1524—1590) — французский юрист, знаток латинской литературы.